Gassaway ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Gassaway (* 1972), US-amerikanischer Kampfsportler
 Charlie Gassaway (1918–1992), US-amerikanischer Baseballspieler
 Percy Lee Gassaway (1885–1937), US-amerikanischer Politiker

Gassaway ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gassaway (Tennessee)
 Gassaway (West Virginia)